Franciaország
Saint-Sylvestre, település Ardèche megyében
Saint-Sylvestre, település Haute-Savoie megyében
Saint-Sylvestre, település Haute-Vienne megyében